Aceasta este lista celor 343 de comune din departamentul  Hérault, Franța.

 (CAM) Communauté d'agglomération Montpellier Agglomération, creată în 2002.
 (CAB) Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, creată în 2002.
 (CAS) Communauté d'agglomération du Bassin de Thau, creată în 2003.
 (CAA) Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, creată în 2003.

Hérault